Blackout kan syfta på:

 Blackout (minneslucka) – minnesförlust av varierad längd

Film
Blackout (1996) – svensk kortfilm
Blackout (film, 2008) – finsk psykologisk thriller

Kärnkraft
Station blackout – läge då en kärnreaktor varken har tillgång till elnätet eller sina reservkraftdieslar

Litteratur
Blackout (bok) – bok skriven av Johanne Hildebrandt

Musik
The Blackout – en walesisk rockgrupp.
Blackout (musikalbum av Scorpions)
Blackout (musikalbum av Dropkick Murphys)
Blackout (Britney Spears-album)